Eine Grasmatte wird bei Modelllandschaften verwendet, um Wiesen, Äcker, Rasen oder Brachen in größeren Flächen möglichst realistisch darzustellen. Sie findet unter anderem Verwendung bei Modelleisenbahnen oder in Landschaften für Tabletopspiele sowie beim Bau von Dioramen.

Auf einem Untergrund aus Kunststoffgewebe oder dünnem Papier sind feinste Fasern in verschiedenen – meist grünen – Farben aufgebracht. Die Matten werden auf die Rohbau-Landschaft aufgeklebt. Alternativ oder zusätzlich wird lose Grasstreu verwendet.

Modellbau
Modelleisenbahn
Rasen